Марк Ткачу́к:
 Ткачук, Марк Евгеньевич (род. 1966) — молдавский политик.
 Ткачук, Марк Яковлевич (1907—1962) — советский государственный деятель, председатель Волынского облисполкома.